XXV чемпионат России по гандболу среди мужских команд суперлиги начался с 7 сентября 2016 года матчем «Динамо-Виктор» против «Чеховских медведей».

Основной турнир

Высшая лига
Предварительный этап высшей лиги проходил с 22 октября 2016 по 29 марта 2017 года.

В соревнованиях принимало участие 5 команд, которые, сыграли по 4 матча с каждым из соперников (по 2 дома и в гостях), после чего 4 лучшие из них, определяли победителя и призеров первенства

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

 

Финальный этап высшей лиги проводился с 1 апреля 2017 по 1 мая 2017 года.
Команды, занявшие 1-4 места на предварительном этапе, с учётом ранее набранных очков, провели ещё два тура,в каждом из которых,  соперники сыграли друг с другом ещё по 1 матчу.В итоге, победителем турнира, стал белгородский клуб "Технолог-Спартак", отказавшийся от повышения в классе и выхода в Суперлигу 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА

Ссылки 
 Официальный сайт ФГР
2016 год в гандболе
2017 год в гандболе